Rida steht für:

 die Traberkrankheit der Schafe, siehe Scrapie

Personen:
 ʿAlī ibn Mūsā ar-Ridā (768?–818), achter Imam nach dem Glauben der Zwölferschiiten
 Raschīd Ridā (1865–1935), islamischer Denker und Autor

RIDA steht für:

 Révue Internationale des Droits de l'Antiquité, Fachzeitschrift für antike Rechtsgeschichte

Siehe auch:
 Ridda
 Ridha
 Rieda

Abkürzung